Burgas oder Burgaz (bulg. ) steht für:

 Oblast Burgas (bulgarisch: Област Бургас), Verwaltungsbezirk im Südosten Bulgariens
Städte, Gemeinden, Orte:
 Gemeinde Burgas (bulgarisch: Община Бургас), Gemeinde in der Oblast Burgas, Bulgarien 
 Burgas, auch Bourgas (bulgarisch: Бургас), Stadt und Gemeindehauptort in Bulgarien
 Burgas (Xermade), Dorf in der Gemeinde Xermade, Spanien
 Lüleburgaz, Stadt in der Türkei
 Kemerburgaz (İstanbul), Stadtteil von Istanbul, Türkei 
 Burgazada Mahallesi, Stadtteil von Istanbul, Türkei 

Baulichkeiten:
 Flughafen Burgas (bulgarisch: Летище Бургас/Letischte Burgas)
 Hafen Burgas (bulgarisch: пристанище Бургас/pristanischte Burgas)

sowie:
 Burgazada, eine Insel im Marmarameer, Türkei
 Burgas-Halbinsel, eine Halbinsel auf der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln vor der Westantarktis
 Kap Burgas, ein ehemaliges Kap im Schwarzen Meer, heute Teil des Hafens von Burgas
 eine Thermalwasserquelle in Ourense, Spanien, siehe Ourense #Sehenswürdigkeiten

Burgas ist der Name folgender Personen:
 Angel Burgas, spanischer Autor 

Burgas, Weiteres:

 Radio Burgas, ein bulgarischer Radiosender
 Burgas (Schiff), ein Schiff der bulgarischen Marine
 Burgas und das Meer, ein jährliches Sommer-Musikfestival in Bulgarien
 Spirit of Burgas, ein jährliches Sommer-Musikfestival in Bulgarien
 Burgas (Schwimmmarathon), ein jährlicher Schwimmmarathon in Bulgarien
 Burgas (Reiterturnier), ein jährliches Reiterturnier in Bulgarien

 Burgas (Wurst), eine bulgarische Wurstspezialität
 Burgas 63, ein bulgarischer Schnaps
 Burgasko pivo, eine bulgarische Biermarke

Siehe auch:
 Burgos (Begriffsklärung)